Detta är en lista över sjöar i Älvsbyns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Älvsbyns kommun.

Lista

Älvsbyns kommun
 Lista